Unirea több erdélyi település román nyelvű elnevezése Erdélynek Romániával való egyesülése illetve az azt kimondó gyulafehérvári gyűlés (1918. december 1.) emlékére:
 Aldorf, Beszterce-Naszód megye
 Felvinc, Fehér megye
 Alsófarkadin Hunyad megyei község egyes térképeken máig olvasható neve